Wynants ou Wijnants est un patronyme flamand dérivé du prénom Wynant (ou Wijnant), auquel est accolé le suffixe génitif de descendance -s. Le nom provient du nom germain wig-nanth (de wig- : combat et -nanth : vaillant).

Variantes:
 Wijnands, Wijnandt, Wijnandts, Wijnant, Wijnants, Wijnans, Wijnaendts
 Dewijnants, De Wijnants, Dewynants, Dewynantz
 Wynand, Wynands, Wynandt, Wynant, Wynans, Wynants, Wynhandt
 Wienand, Winand, Winands, Winant, Winants, Winandts
 Weinand, Weinants, Weynand, Weynandt, Weynant, Weynants, Weynans, Weynands 
 Dewinant, Vinant, Vinandy, Winance, Winandy

Patronyme 

 Bernadette Wynants (née en 1959), femme politique belge bruxelloise,
 Herman Wynants (né en 1946), homme politique belge flamand
 Jacques Wynants (1940-2018), historien belge,
 Jan Wijnants (1632-1684), peintre hollandais
 Jan Wijnants, (né en 1958), coureur cycliste belge
 Ludwig Wijnants, (né en 1956), coureur cycliste belge (frère du précédent)
 Maarten Wynants, (né en 1982), coureur cycliste belge
 Milton Ariel Wynants Reyes (né en 1972), coureur cycliste uruguayen.
 Pierre Wynants (né en 1939), cuisinier belge.

Patronyme flamand